

Localidades
Progreso (Uruguai)
Progreso (Texas)
Progreso (distrito)

Outros
Club Atlético Progreso
Nuevo Progreso
Nuevo Progreso (distrito)

Ver também

Desambiguações de topônimos